Weyl steht für:

 Weyl (Mondkrater), ein Krater auf der Mondrückseite
 Weyl, ein Volumenmaß in Österreich, siehe Stang (Einheit)

Weyl ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Weyl (1926–2022), deutsche Verlegerin und Zeitungsherausgeberin
 Carl Jules Weyl (1890–1948), deutsch-US-amerikanischer Filmarchitekt
 Christa Scheuer-Weyl (1941–2006), deutsche Journalistin und Publizistin
 Fritz Joachim Weyl (1915–1977), US-amerikanischer Mathematiker
 Heinrich Weyl (1866–1943), orthodoxer Rabbiner und klassischer Philologe
 Heinz Weyl (1915–?), deutscher Architekt, Stadt- und Regionalplaner und Hochschullehrer
 Helene Weyl (geb. Joseph; 1893–1948), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Hermann Weyl (1885–1955), deutscher Mathematiker, Physiker und Philosoph
 Hermann Weyl (Politiker) (1866–1925), deutscher Arzt und sozialistischer Politiker
 Johannes Weyl (1904–1989), deutscher Journalist, Verleger und Zeitungsherausgeber
 Josef Weyl (1821–1895), österreichischer Humorist und Übersetzer
 Julius Weyl (1847–nach 1930), deutscher Jurist und Schriftsteller, siehe Julius Weil
 Klara Weyl (geb. Haase, 1872–1941), deutsche Sozialpolitikerin
 Meyer Simon Weyl (1744–1826), deutscher Rabbiner und Dajan
 Ninon Haït-Weyl (1911–2007), französisches Mitglied der Résistance

 Roman Weyl (1921–2011), deutscher Szenenbildner
 Theodor Weyl (1851–1913), deutscher Chemiker und Mediziner

Siehe auch:
 Weil
 Weill
 Weyel
 Wyle